Esistono più comuni francesi con questo nome

Larreule – Pirenei Atlantici
Larreule – Alti Pirenei